Бурунди на летней Универсиаде 2013 года представляли два спортсмена в 2-х видах спорта.

Дзюдо

Мужчины

Плавание

Женщины

Ссылки 
 Состав сборной Бурунди на летней Универсиаде 2013 года

Страны на летней Универсиаде 2013 года